Die Eredivisie 2011/12 war die 56. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 5. August 2011 mit dem Spiel Excelsior Rotterdam – Feyenoord Rotterdam und endete am 6. Mai 2012.

Niederländischer Meister wurde zum 31. Mal Ajax Amsterdam, der damit seinen Titel erfolgreich verteidigte. Als Zweiter qualifizierte sich Feyenoord Rotterdam für die 3. Qualifikationsrunde zur Champions League. Pokalsieger PSV Eindhoven wurde Dritter, wodurch er ebenso einen Platz in der Europa League sicherte wie AZ Alkmaar. Als Fünfter erreichte der SC Heerenveen die Europa-League-Qualifikation. In den Playoffs erstritt sich Vitesse Arnheim ebenfalls einen Platz in der Europa-League-Qualifikation. Aufgrund der Fairplay-Wertung der UEFA konnte der FC Twente Enschede in die erste Runde der Europa-League-Qualifikation einziehen.

Letzter, und damit erster Absteiger, wurde Excelsior Rotterdam, den in der folgenden Saison der FC Zwolle als Meister der Eerste divisie ersetzte. Er nahm zur neuen Saison wieder unter seinem ehemaligen Namen PEC Zwolle teil. VVV-Venlo und BV De Graafschap gingen in die Relegationsrunde. Nach zwei Unentschieden gegen den FC Den Bosch stand De Graafschap aufgrund der Auswärtstorregel als zweiter Absteiger fest. Den Platz des Teams aus Doetinchem nahm in der Saison 2012/13 nach direktem Wiederaufstieg Willem II Tilburg ein.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister nahm an der Gruppenphase, der Zweite an der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League teil. Der Pokalsieger, Dritte und Vierte, qualifizierten sich für die Europa League. Der vierte Teilnehmer wurde in Play-offs zwischen den Teams auf den Plätzen 6 bis 9 ermittelt.

Der Tabellenletzte stieg direkt ab. Die Teams auf den Plätzen 16 und 17 spielten in insgesamt 16 Relegationsspielen gegen die Mannschaften auf Platz 2 bis 9 der Ersten Division um den Aufstieg in die Eredivisie. Nach Hin- und Rückspiel galt die Auswärtstorregel.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Qualifikationsspiele

UEFA Europa League 
Die Plätze 6 bis 9 der Eredivisie spielten in zwei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel einen weiteren Startplatz zur UEFA Europa League aus. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in der zweiten Runde aufeinander. Der Sieger aus diesem Spiel startete dann in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2012/13.
 1. Runde
Die Hinspiele fanden am 10. und die Rückspiele am 13. Mai 2012 statt.

|}

 2. Runde
Das Hinspiel fand am 17. und das Rückspiel am 20. Mai 2012 statt.

|}

Relegation 
Die Plätze 16 und 17 der Eredivisie und die Plätze 2 bis 9 der Eerste Divisie spielten in drei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in Runde 2 auf den 16. und 17. der Eredivisie. Zeitgleich spielten die Plätze 2 bis 5 der Eerste Divisie gegeneinander. In Runde 3 trafen dann die vier Gewinner aus der zweiten Runde aufeinander. Die beiden Sieger der dritten Runde qualifizierten sich für die Eredivisie 2012/13.
 1. Runde
Die Hinspiele fanden am 1. und die Rückspiele am 5. Mai 2012 statt.

|}

 2. Runde
Die Hinspiele fanden am 10. und die Rückspiele am 13. Mai 2012 statt.

|}

 3. Runde
Die Hinspiele fanden am 17. und die Rückspiele am 20. Mai 2012 statt.

|}
Damit war Willem II Tilburg in die Eredivisie aufgestiegen, VVV-Venlo hatte den Klassenerhalt geschafft.

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste 
Nur Tore in der regulären Saison werden berücksichtigt.

Besonderheiten 
 Zum ersten Mal nach fast zwölf Jahren standen im Spiel Excelsior gegen De Graafschap am 20. August 2011 beim Anpfiff einer Eredivisie-Begegnung 22 Spieler aus den Niederlanden auf dem Feld. Zum letzten Mal war dies in der Begegnung AZ gegen NEC im Dezember 1999 der Fall gewesen.
 Auf Grund des komplizierten Reglements für die Europapokal-Teilnahmen, des Tabellenstands und der Tatsache, dass das Pokalendspiel bereits im April stattfand, kam es zu dem Kuriosum, dass der sc Heerenveen am letzten Spieltag gegen Feyenoord gewinnen oder verlieren musste, um international sicher dabei zu sein. Wäre das Spiel mit einem Unentschieden geendet und hätten gleichzeitig AZ und PSV ihre Spiele gewonnen, hätten die Friesen am Ende das Nachsehen gehabt, da sie aufgrund des Torverhältnisses hinter AZ auf Platz 5 und damit in die Playoffs gerutscht wären. Diese Situation war nicht so geplant, erläuterte der KNVB, aber beim Durchspielen der Szenarien sei sie nicht aufgetaucht und daher nicht berücksichtigt worden. Das Reglement sollte künftig dahingehend geändert werden. Letztlich gewann Feyenoord das Match 3:2.
 Von der UEFA bekamen die Niederländer am 4. Mai 2012 über die Fair-Play-Wertung einen zusätzlichen Startplatz in der ersten Runde der Europa-League-Qualifikation zugesprochen. Das Ticket geht an die fairste Mannschaft der Eredivisie. Nach dem letzten Spieltag waren dies der sc Heerenveen, der FC Twente, Meister AFC Ajax und die SBV Excelsior. Da Heerenveen und Ajax bereits für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert waren, hatte der FC Twente damit bereits vor den Playoffs einen europäischen Startplatz sicher. Sollten sich die Enscheder in den Playoffs durchsetzen, ginge das Ticket für die Europa-League-Qualifikation an Absteiger Excelsior.

Weblinks 
 Eredivisie auf wildstat.com
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2011/12